Troilo ist der Familienname folgender Personen:

 Aníbal Troilo (1914–1975), argentinischer Tango-Musiker und -Komponist
 Hans von Troilo (1865–1934), deutscher Unternehmer und Politiker (DNVP)
 Nikolaus von Troilo (1582–1640), Domherr in Breslau

Siehe auch:
 Troilo (Adelsgeschlecht)
 Troilokaserne